Борис Цыбин:
 Цыбин, Борис Александрович (1928—2011) — советский спортсмен и тренер по конькобежному спорту.
 Цыбин, Борис Алексеевич (1918—?) — советский футболист и тренер.